El término Difracción puede hacer inferencia a:

 Difracción, es un fenómeno que afecta a la propagación del sonido.
 Difracción, es un término que se atribuye a varios fenómenos que ocurren cuando una onda se encuentra con un obstáculo o una rendija.
 Difracción de electrones, una técnica utilizada para estudiar la materia haciendo que un haz de electrones
 Difracción de Fraunhofer, o también difracción del campo lejano es un patrón de difracción de una onda electromagnética cuya fuente (al igual que la pantalla) se encuentran infinitamente alejadas del obstáculo.
 Difracción de Fresnel ,o también difracción del campo cercano es un patrón de difracción de una onda electromagnética obtenida muy cerca del objeto causante de la difracción.
 Difracción de fibra, es una subárea de esparcimiento, un área en qué la estructura molecular está determinada para esparcir un dato.